Precious kan syfta på:

Musik
 Precious (Chanté Moore-album) – ett musikalbum från 1992 av den amerikanska R&B-sångerskan Chanté Moore
 Precious (Ours-album) – ett musikalbum från 2002 av den amerikanska rockgruppen Ours
 Precious (musikgrupp) – en brittisk popgrupp

Film
 Precious (film) – en amerikansk långfilm från 2009 regisserad av Lee Daniels